Het bokstoernooi in het weltergewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 29 juli tot en met 12 augustus 2012.

Opzet 
Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales.  Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.

Programma 
Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=25

|RD1-team03= Seleman Kidunda
|RD1-score03=7
|RD1-team04= Vasile Belous
|RD1-score04=20
|RD1-team05={{nowrap| Byambyn Tüvshinbat}}
|RD1-score05=17
|RD1-team06= Yannick Mitoumba
|RD1-score06=4
|RD1-team07= Alexis Vastine
|RD1-score07=16
|RD1-team08= Patrick Wojcicki
|RD1-score08=12
|RD1-team09= Custio Clayton
|RD1-score09=12
|RD1-team10= Óscar Molina
|RD1-score10=8
|RD1-team11= Moustapha Hima
|RD1-score11=6
|RD1-team12= Cameron Hammond
|RD1-score12=13
|RD1-team13= Fred Evans
|RD1-score13=18
|RD1-team14= Ilyas Abbadi
|RD1-score14=10

| RD2-team01=  Taras Sjelestjoek
| RD2-score01= 15
| RD2-team02=  Vasile Belous
| RD2-score02= 7
| RD2-team03= 
| RD2-score03= 12
| RD2-team04=  Alexis Vastine
| RD2-score04= 13
| RD2-team05=  Custio Clayton
| RD2-score05= 14
| RD2-team06=  Cameron Hammond
| RD2-score06= 11
| RD2-team07=  Fred Evans
| RD2-score07= 11
| RD2-team08=  Egidijus Kavaliauskas
| RD2-score08= 7

| RD3-team01=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=25

|RD1-team03= Myke Carvalho
|RD1-score03=10
|RD1-team04= Errol Spence
|RD1-score04=16
|RD1-team05= Carlos Sánchez
|RD1-score05=8
|RD1-team06= Adam Nolan
|RD1-score06=14
|RD1-team07=
|RD1-score07=11
|RD1-team08= Andrej Zamkovoj
|RD1-score08=16
|RD1-team09= Ahmad Abdul-Karim
|RD1-score09=13
|RD1-team10= Siphiwe Lusizi
|RD1-score10=17
|RD1-team11= Gabriel Maestre
|RD1-score11=13
|RD1-team12= Amin Ghasemipour
|RD1-score12=8
|RD1-team13= Yasuhiro Suzuki
|RD1-score13=14
|RD1-team14= Mehdi Khalsi
|RD1-score14=13

| RD2-team01= 
| RD2-score01= 13
| RD2-team02=  Errol Spence
| RD2-score02= 15
| RD2-team03=  Adam Nolan
| RD2-score03= 9
| RD2-team04=  Andrej Zamkovoj
| RD2-score04= 18
| RD2-team05=  Siphiwe Lusizi
| RD2-score05= 13
| RD2-team06=  Gabriel Maestre
| RD2-score06= 18
| RD2-team07=  Yasuhiro Suzuki
| RD2-score07= 11
| RD2-team08=  Sarik Sapjev
| RD2-score08= 25

| RD3-team01=  Errol Spence
| RD3-score01= 11
| RD3-team02=

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 69